Vári Zsolt (1969−) sportlövő
Vári Zsolt (1974−) festőművész